Policyjna opowieść
 Police Story